Seminole megye (Florida)
Seminole megye (Georgia)
Seminole megye (Oklahoma)